Eusymmerus är ett släkte av kräftdjur. Eusymmerus ingår i familjen tånglöss. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Tånglöss
Eusymmerus